Бхагван Дас (; 12 января 1869 — 18 сентября 1958) — индийский теософ, политический и общественный деятель, .

Биография 
Родился в богатой купеческой семье. В 1888 году в возрасте 19 лет получил степень магистра философии.
Под влиянием трудов А. Безант в 1894 году присоединился к Теософскому обществу, а после его раскола в 1895 году — к теософскому обществу Адьяр. Выступал против культа Джидду Кришнамурти. Некоторое время возглавлял индийскую секцию теософского общества Адьяр. Участвовал в создании Центрального индуистского колледжа, который позже стал Центральной индуистской школой.

Был знатоком санскрита и хинди. Написал около 30 книг, многие из них на санскрите и хинди. Большинство его работ посвящены философии и знаниям древней Индии. Автор работ по теософии, метафизике, этике, евгенике, психологии и др.

Избирался в законодательное собрание Британской Индии. Принимал активное участие в освободительной борьбе, при этом отказываясь от применения силы в протестах. Как защитник национальной свободы от британского правления, часто подвергался репрессиям со стороны колониального правительства.

В 1955 году был награждён Бхарат ратна, высшей гражданской государственной наградой Индии.

Отец государственного деятеля Шри Пракаша.

Избранные публикации 

 A concordance dictionary to The yoga-sutras of Patanjali. Kaashai, Benares 1938.
 A few Truths about Theosophy. in The Theosophist, Adyar September 1889.
 Ancient solutions of modern problems. Theosophical Publishing House, Adyar 1933.
 Ancient versus modern «scientific socialism», or, Theosophy and capitalism, fascism, communism.
 Theosophical Publishing House, Adyar 1934.
 Annie Besant and the changing world. Theosophical Publishing House, Adyar 1934.
 Communalism and its cure by theosophy, Or spiritual health, the only sure basis of material wealth.
 Theosophical Publishing House, Adyar 1934.
 Eugenics, Ethics and Metaphysics. Theosophical Publishing House, Adyar 1930.
 Indian ideals of women’s education. Current Thought Press, Madras 1929.
 Krishna, a study in the theory of Avataras. Theosophical Publishing House, Adyar 1924.
 My picture of free India. Indian Book Shop, Benares et al. 1944.
 The central Hindu college and Mrs. Besant, the rise of the Alcyone cult. Divine Life Press, London 1913.
 The dawn of another Renaissance. Theosophical Publishing House, Adyar 1931.
 The essential Unity of all Religions. Theosophical Press, Wheaton 1939.
 The Ethico-Psychological Crux in Political Science and Art, or, Who Should be Legislators?.
 Theosophical Publishing House, Adyar 1931. [11]
 The fundamental idea of theosophy. Theosophist Office, Madras 1912.
 The metaphysics and psychology of Theosophy. in The Theosophist, Adyar 1916.
 The philosophy of non-co-operation and of spiritual-political swaraj. Tagore & Co., Madras 1922.
 The psychology of conversion. Theosophical Publishing House, Adyar 1917.
 The religion of theosophy. Theosophist Office, Madras 1911.
 The science of peace, an attempt at an exposition of the first principles of the science of the self. * Theosophical Publishing House, Benares et al. 1904.
 The science of religion, or, Sanatana vaidika dharma, an attempt at an exposition of principles.
 Indian Book Shop, Benares 1948.
 The Science of Social Organization, or, The Laws of Manu in the Light of Atma Vidya. Theosophical Publishing House, Adyar 1935.
 The science of social organisation, or, The laws of Manu in the light of Theosophy. Theosophist Office, Adyar 1910.
 The science of the emotions. Theosophical Publishing House, Benares et al. 1908.
 The spiritualisation of the science of politics by Brahma-vidya. Theosophical Publishing House, Adyar 1919.
 The superphysics of the Great War. Theosophical Publishing House, Adyar 1916.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Теософы
Писатели на хинди
Писатели на санскрите
Философы Индии
Политики Индии
Члены Индийского национального конгресса
Публицисты Индии